Witek ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Witek (1872–1933), tschechisch-deutscher Violinist, Konzertmeister und Musikpädagoge
 Dirk Witek (* 1976), deutscher Musiker, siehe MC Fitti
 Elżbieta Witek (* 1957), polnische Politikerin
 Franz Witek (* 1946), österreichischer Altphilologe
 Johannes Witek (* 1981), österreichischer Schriftsteller
 Lothar Witek (* 1933), deutscher Politiker (SPD)
 Łukasz Witek (* 1985), polnischer Biathlet
 Marcelina Witek (* 1995), polnische Speerwerferin
 Sebastian Witek (* 1986), polnischer Biathlet

Siehe auch:
 Wietek
 Wittek
 Witold
 Witiko (Vorname)
 Vitek